Сарли:

 Сарли, Изабель (1935—2019) — аргентинская актриса и модель, секс-символ в Аргентине 1950-х и 1960-х годов.
 Сарли, Фаусто (1927—2010) — итальянский модельер.